Hermansson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Hermansson 10 048
 Hermanson 92
 Hermannsson 9
Tillsammans med 8 personer som stavar sitt namn på andra sätt blir detta 10 157 personer, vilket ger namnet plats nummer 78 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Hermans son.

Personer med efternamnet Hermansson eller varianter av detta namn

A
 Albert Hermansson (1885–1975), hemmansägare, ombudsman och politiker
 Alexander Hermansson (född 1992), Youtube- och TV-profil
 Andreas Hermansson (född 1973), fotbollsspelare
 Ann-Sofie Hermansson (född 1964), kommunalpolitiker i Göteborg, socialdemokrat
 Anna-Katarina Hermansson (född 1944), konstnär
 Anne-Marie Hermansson (född 1945), bioteknisk och livsmedelsteknisk forskare

B
 Bo Hermansson (född 1937), regissör och manusförfattare

C
 C.-H. Hermansson (1917–2016), politiker, kommunist/vänsterpartist
 Cecilia Hermansson (född 1962), nationalekonom
 Christer Hermansson (född 1963), bibliotekarie och författare
 Curt Hermanson (1916–2009), överste

D
 Daniel Hermansson (född 1982), ishockeyspelare

E
 Ebba Hermansson (född 1996), politiker, socialdemokrat
 Emil Hermansson (född 1971), schackspelare
 Else Hermansson (1900–1997), målare
 Eric Hermansson (konstnär) (1910–1989)
 Erik Hermansson (1903–1976), konstnär
 Ester Hermansson (1901–1989), lärare och lärarutbildare

G
 Gustaf Hermansson (1864–1931), arkitekt
 Göran Hermansson (född 1974), ishockeyspelare

H
 Hanna Hermansson (född 1989), medeldistanslöpare
 Hans Hermansson (född 1930), konstnär
 Herbert Hermansson (1906–1984), lantbrukare och politiker
 Herman Hermansson, flera personer
 Herman Hermansson (arkitekt) (1907–1956), arkitekt
 Herman Hermansson (guldsmed från Göteborg) (död 1745)
 Herman Hermansson (guldsmed i Marstrand) (död 1822)

I
 Inge Hermansson (född 1945), friidrottare

J
 Jack Hermansson (född 1988), MMA-utövare
 Jan Hermansson, flera personer
 Jan Hermansson (journalist) (född 1945), journalist och TV-chef
 Jan Hermansson (kampsportare) (1942–2019), aikidopionjär
 Jean Hermanson (1938–2012), fotograf
 Johan Hermansson (1679–1737), professor skytteanus
 Johan von Hermansson (1726–1793), fortifikationsofficer

K
 Kakan Hermansson (född 1981), programledare, komiker, konstnär
 Kersti Hermansson (född 1951), kemist, professor i oorganisk kemi
 Kerstin Hermansson (född 1960), politiker och företagare
 Kevin Hermansson (född 1990), roddare
 Klas Hermansson Fleming (1649–1685), friherre och ämbetsman
 Kristian Hermanson (född 1971), musiker

L
 Lars Hermansson (född 1961), poet
 Lars Hermansson (historiker) (född 1967), professor
 Leif Hermansson (född 1953), kampsportare

M
 Marie Hermanson (född 1956), författare, reporter, frilansjournalist
 Mats Hermansson (född 1957), präst, domprost i Visby
 Matthias von Hermansson (1716–1789), greve, riksråd, medlem av Svenska akademien
 Mia Hermansson Högdahl (född 1965), handbollsspelare och tränare
 Mia Hermansson (judoutövare) (född 1992)

N
 Nils Hermansson (1326–1391), biskop i Linköpings stift

R
 Robert Hermanson (1846–1928), finländsk jurist
 Rune Hermansson (1917–1994), jurist och politiker, socialdemokrat

S
 Sophie Hermansson (1836–1914), pionjär inom psykiatrisk vård
 Steingrímur Hermannsson (1928–2010), isländsk politiker, statsminister
 Stellan Hermansson (född 1957), politiker, vänsterpartist
 Stig Hermansson (1923–2000), arkitekt

Å
 Åke Hermanson (1923–1996), tonsättare

Källor

Se även
 von Hermansson, utslocknad svensk adelsätt
 Mount Hermanson, berg i Antarktis

Svenska efternamn
Sonnamn